Tabiteuea är ett öråd i Kiribati.   Det ligger i ögruppen Gilbertöarna, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Tarawa. Antalet invånare är .

Följande samhällen finns i Tabiteuea:

 Eita Village
 Utiroa Village
 Tanaeang Village
 Buariki Village
 Buota Village
 Tewai Village
 Terikiai Village
 Tekaman Village
 Tauma Village
 Kabuna Village
 Nikutoru Village
 Taku Village
 Tekabwibwi Village
 Aiwa Village
 Tenatorua Village
 Taungaeaka Village

I övrigt finns följande i Tabiteuea:

 Öar:
 Aiwa (en ö)
 Arakeaka (en ö)
 Aranuka (en ö)
 Bangai (en ö)
 Eanikai (en ö)
 Kabuna (en ö)
 Katabanga (en ö)
 Nikutiri (en ö)
 Nuguti (en ö)
 Tabiteuea Island (en atoll)
 Tauma (en ö)
 Taungeaka (en ö)
 Tetongo (en ö)
 Tewai (en ö)
 Umaia Ataei (en ö)

Källor 

Indelningar i Gilbertöarna